Provalys est un navire méthanier.
 Provalys est une offre commerciale de GDF SUEZ réservée aux particuliers et aux entreprises.